Ломакино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ломакино — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Ломакино — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Ломакино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Ломакино — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Ломакино — село в Рыльском районе Курской области.
 Ломакино — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Ломакино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Ломакино — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Украина 
 Ломакино — посёлок в составе Мариупольского городского совета Донецкой области.

См. также 
 Ломакин
 Ломакина